Шишкин, Николай Иванович:
 Шишкин, Николай Иванович (1840—1906) — русский педагог, физик, математик и философ.
 Шишкин, Николай Иванович (1845—1911) — русский гитарист-семиструнник, композитор и певец хора Соколовского.
 Шишкин, Николай Иванович (1924—1988) — советский инженер, заслуженный энергетик РСФСР, управляющий ПО Челябэнерго (1969—1985).

Примечания